Гней Корне́лий Ле́нтул (; II век до н. э.) — римский политический деятель из патрицианского рода Корнелиев, консул 146 года до н. э.

Биография 
В 161 году до н. э. Гней Корнелий отправился послом в Кирену вместе с Публием Апустием. В 150 году до н. э. он был претором, а в 146 году достиг консульства вместе с плебеем Луцием Муммием (впоследствии Ахаиком).

Сыном Гнея Корнелия был консул 97 года до н. э. того же имени.

Примечания 

Корнелии Лентулы